Cyril Smith – attore britannico (1892-1963)
Cyril Smith – motociclista britannico (1919-1962)
Cyril Smith – pianista inglese (1909-1974)